Kaashidhoo, auch: Kaashidhu, ist der Name folgender Inseln auf den Malediven:

 Kaashidhoo (Kaafu), bewohnte, geographisch isolierte Insel, Teil des Verwaltungsatolls Kaafu
 Kaashidhoo (Huvadhu-Atoll), unbewohnte Insel im Huvadhu-Atoll, Verwaltungsatoll Gaafu Dhaalu